A 2022-es TCR kelet-európai kupa (hivatalos megnevezésén: TCR Eastern Europe Trophy powered by ESET)  volt a széria negyedik évada. A szezon április 8-án vette kezdetét a Hungaroringen és szeptember 4-én ért véget a csehországi Mostban.

Az egyéni címvédő Michal Makeš. Az egyéni kiírás bajnoka a lengyel Bartosz Groszek lett, a csapatok között pedig a Hyundai / Janík Motorsport végzett az első helyen.

Csapatok

Megjegyzések 
  – Sanel Ćehić bosnyák származású versenyző, de a szériában német színekben szerepel.

Versenynaptár 
A versenysorozat 2022-es évadára vonatkozó versenynaptárat hivatalosan 2021. november 26-án mutatták be.

Szabálymódosítások 

 Az előző szezonban a versenyzők két legrosszabb eredményét elvették a pontszámításnál, ezt a szabályt 2022-re eltörölték, így ismét minden megszerzett pozíció beleszámít majd a bajnoki küzdelembe.
 A széria vezetősége külön értékelést ír ki a 2019 előtt gyártott TCR autókkal versenyző pilóták számára – amelyek komolyabb teljesítményhátrányban vannak a frissebb technikákkal szemben –, így sikerélményhez adnak lehetőséget a régebbi technikát használó pilóták számára is.
 A leggyorsabb női versenyzőt szintén külön értékelni fogják.
A széria új, hivatalos gumiabroncs beszállítója 2022-től a Kumho.

Eredmények

Áttekintés

Versenyzők 

 † – Kiesett, de teljesítette a versenytáv 70%-át, így eredményét értékelték

Csapatok 

 † – Kiesett, de teljesítette a versenytáv 70%-át, így eredményét értékelték

Junior 

 † – Kiesett, de teljesítette a versenytáv 70%-át, így eredményét értékelték

Trophy

Versenyzők

Csapatok

Jegyzetek

További információk 
A széria hivatalos weboldala

kelet-európai kupa
TCR